

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.

Китай 
 6-й год по эре правления луского князя Сюань-гуна.
 Весной войска Цзинь (под командованием Чжао Дуня) и Вэй (под командованием Сунь Мяня) вторглись в Чэнь.
 В 8 луне в Лу появилась саранча.

См. также

Примечания